Sauerbrey ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sauerbrey (* 1979), deutsche Journalistin
 Frank Sauerbrey, deutscher Skispringer
 Günter Sauerbrey (1933–2003), deutscher Physiker
 Katherine Sauerbrey (* 1997), deutsche Skilangläuferin
 Manfred Sauerbrey (1927–2006), Staatssekretär 
 Paul Sauerbrey (1876–1932), deutscher Politiker (SPD; USPD)
 Roland Sauerbrey (* 1952), deutscher Physiker 
 Valentin Sauerbrey (1804–1881), Schweizer Büchsenmacher

Siehe auch
 Sauerbreij